Казенав, Луи де (1897—2008) — предпоследний французский ветеран Первой мировой войны.
 Казенав, Анни (род. 1944) — французский учёный в области геодезии и океанографии, член Академии наук.